Lill-Älgtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Älgtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (3,81 ha)
Lill-Älgtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (6,51 ha)
Lill-Älgtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,81 ha)

Se även
Älgtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn